Золотой поезд — многозначный термин.

Поезда, перевозившие ценности 
 «Золотой поезд» — название поезда, перевозившего золотой запас Российской империи. Также известен как «золотой поезд» Колчака.
 «Золотой поезд» — поезд, перевозивший ценности из Венгрии в Германию в конце Второй мировой войны.
 «Золотой поезд» — мифический поезд, якобы перевозивший золото и ценности из Бреслау и спрятанный в Совьих горах в конце Второй мировой войны.

Фильмы 
 «Золотой поезд» (1986) — польско-румынский фильм режиссёра Богдана Порембы о спасении польского золота после начала Второй мировой войны.

Книги 

 «Золотой поезд» (1931) — повесть В. П. Матвеева о захвате поезда с золотым запасом Российской империи.